Surrey war eine US-amerikanische Automobilmarke, die zwischen 1958 und 1960 von der E. W. Bliss Company für Dyer Products in Canton (Ohio) gebaut wurde.

Beschreibung 
Es handelte sich dabei um eine Replica des Oldsmobile Curved Dash von 1903. Den zweisitzigen Surrey gab es in Standard- und Deluxe-Ausführung. Der Radstand betrug 1701 mm. Der Standard wurde von einem luftgekühlten Einzylindermotor von Cushman angetrieben, der aus 244 cm³ eine Leistung von 4 bhp (2,9 kW) zog. Der Deluxe hatte einen Einzylindermotor des gleichen Herstellers mit 320 cm³, der 8 bhp (5,9 kW) bei 3800 min−1 leistete.

Literatur 
 John Gunnell: Standard Catalog of American Cars 1946–1975. Krause Publications, Iola 2002, ISBN 0-87349-461-X. (englisch)
 George Nick Georgano (Chefredakteur): The Beaulieu Encyclopedia of the Automobile. Volume 3: P–Z. Fitzroy Dearborn Publishers, Chicago 2001, ISBN 1-57958-293-1, S. 1551. (englisch)

Ehemaliger Pkw-Hersteller (Ohio)
Organisation (Canton, Ohio)
Gegründet 1958
Aufgelöst 1960
Unternehmen (Stark County, Ohio)